Das Freiburg 1983 war ein Tennisturnier der Damen in Freiburg im Breisgau. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 11. bis 17. Juli 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Weblinks 
 
 tennisforum.com
 Offizielle Website der WTA

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Freiburg im Breisgau